Robert Graham puede referirse a:

 Robert Graham (1786-1845), botánico británico;
 Robert Graham (1938-2008), escultor estadounidense;
 Robert Klark Graham (1906-1997), genetista y optometrista estadounidense; o
 Daniel Robert Graham (1944-), político estadounidense - Senador Senior por Florida (1987-2005).